Die Saison 2010/11 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 20. November 2010 und endete am 21. Mai 2011. Als Deutscher Meister ging zum achten Mal der Rekordmeister Schweriner SC hervor.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende fünfzehn Mannschaften in der ersten Liga:

 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden
 Schweriner SC
 Dresdner SC
 Smart Allianz Stuttgart
 VfB 91 Suhl
 VT Aurubis Hamburg
 USC Münster
 Köpenicker SC
 SC Potsdam
 SV Sinsheim
 Alemannia Aachen
 Allgäu Team Sonthofen
 SWE Volley-Team
 VC Olympia Berlin

Als Titelverteidiger traten die Roten Raben Vilsbiburg an. Aus der zweiten Liga waren das SWE Volley-Team aus Erfurt und VCO Berlin aufgestiegen.

Hauptrunde

Play-offs 
Die vier besten Teams der Hauptrunde qualifizierten sich für die Teilnahme an den Play-offs um die deutsche Meisterschaft, die im K.-o.-System mit Halbfinale und Finale nach dem Europacup-Modus (Hin- und Rückspiel und ggf. Golden set) ausgetragen wurden. Der Sieger der Play-offs war Deutscher Meister.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2011 (PDF; 521 kB)

2010/11
Volleyballsaison 2010/11